Влади́мир Фёдорович Матве́ев:
 Матвеев, Владимир Фёдорович (1881—1919) — учёный-юрист, профессор, доктор полицейского права.
 Матвеев, Владимир Фёдорович (1932—1989) — советский и российский педагог, публицист, редактор.
 Матвеев, Владимир Фёдорович (1932—2003) — советский детский писатель и поэт.